Барон Иван Фёдорович фон Аш (; 1726—1807) — , российский резидент в Польше.

Биография

Иван Аш родился в городе Санкт-Петербурге в 1726 году, из дворян; сын столичного почт-директора Федора Юрьевича Аша. 

В 1749 году Иван Фёдорович Аш поступил на государственную службу и был определен в должность коллегии юнкера при бывшей Коллегии иностранных дел; затем, в 1754 году, командирован при российском посольстве в Вену, где состоял при римском императорском дворе. 

В 1783 году император Иосиф II выдал ему диплом и утвердил герб на баронское достоинство, пожалованное отцу Аша родителем императора, Францем I. Из Вены Аш был переведен в Польшу, где до самой кончины в 1807 году состоял в должности полномочного министра российского правительства. Одно время он вместе с Билером был захвачен поляками и томился в неволе, за энергичные дипломатические действия против них.

Примечания

Литература 
 
 Бобринский А. «Дворянские роды», часть II, страница 400. 
 «Дела Правительственного Сената» (в Москве) № , стр. 723. 
 Долгоруков. «Родословная книга», часть III, ст. 400.

 

Бароны
Иван Фёдорович